Prohászka László (1920–2013) röplabdázó, edző, sportvezető
 Prohászka László (?) irodalomtörténész
 Prohászka László (1953) jogtörténész, újságíró, szakíró
 Prohászka László (?) művészettörténész
 Prohászka László (?) építész
 Prohászka László (?) mezőgazdász, szakíró
 Prohászka László Máté (előfordul csak 'Prohászka László' néven is) (1933?) költő

Jegyzetek